Rutenka ist der Familienname folgender Personen:

 Dsjanis Rutenka (* 1986), weißrussischer Handballspieler
 Siarhei Rutenka (* 1981), weißrussischer, slowenischer und spanischer Handballspieler